Konca ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Haydar Konca (* 1950), türkischer Politiker
 Ender Konca (* 1947), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Vivien Konca (* 1994), deutsche Schönheitskönigin